IRIP est un sigle signifiant :

 Indicateur du ruissellement intense pluvial, une méthode de diagnostic des inondations par ruissellement intense mise au point en 2010 par l'IRSTEA (Institut de recherche scientifique et technologique sur l'eau et l'agriculture, ex-CEMAGREF) à Lyon;
 Indonesian Resources and Information Program, un groupe de chercheurs et de militants australiens s'intéressant à l'Indonésie, qui publie le magazine trimestriel en ligne Inside Indonesia;